Awata steht für:
 Awata Maru, japanisches Passagierschiff der Nippon Yūsen K.K.

Awata ist der Familienname folgender Personen:
 Mohamad Awata (* 1993), syrischer Fußballspieler